Osoby o tym nazwisku:
 Gieorgij Spieranski – rosyjski pediatra
 Joannicjusz (Spieranski) – rosyjski duchowny prawosławny
 Michaił Spieranski – rosyjski polityk i prawnik
 Władimir Spieranski – rosyjski lekarz psychiatra